

Населені пункти та їхні частини

 Каролево — село в гміні Свеце-над-Осою Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Каролево — село в гміні Льняно Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Каролево — село в гміні Новий Дунінув Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Каролево — село в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Каролево — село в гміні Красносельц Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Каролево — село в гміні Зблево Староґардського повіту Поморського воєводства
 Каролево — село в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Каролево — село в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Каролево — село в гміні Вижиськ Пільського повіту Великопольського воєводства
 Каролево — село в гміні Доміново Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Каролево — село в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Каролево — частина міста Мосіна в Познанському повіті Великопольського воєводства
 Каролево — частина міста Скоки в Вонґровецькому повіті Великопольського воєводства
 Каролево — частина села Радлово в гміні Пакосць Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Каролево — частина села Орлово в гміні Вельґе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Каролево — частина села Янушево в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Каролево — частина села Болеславово в гміні Скаршеви Староґардського повіту Поморського воєводства
 Каролево — частина села Голендеркі в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства
 Каролево — частина села Дрожиська-Велике в гміні Закшево Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Каролево — колонія в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Каролево — осада в гміні Венцборк Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Каролево — осада в гміні Добрч Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Каролево — осада в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Каролево — осада в гміні Семпополь Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Каролево — осада в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Каролево — осада в гміні Остроруґ Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Каролево — осада в гміні Бояново Равицького повіту Великопольського воєводства

Примітки